Bill Haglund (né en 1943), anthropologue légiste américain ;
 Carl Haglund (né en 1979), homme politique finlandais ;
 Dean Haglund (né en 1965), acteur canadien ;
 Linda Haglund (née en 1956),  athlète suédoise ;
 Maria Haglund (née en 1972),  kayakiste suédoise ;
 Philip Haglund (né en 1987), footballeur suédois.
 Hagglund
 Göran Hägglund (né en 1959), homme politique suédois ;
 Nick Hagglund (né en 1992), joueur de soccer américain.

Voir aussi